Чемпионат Украины по международным шашкам среди мужчин 2000 года — прошёл с 11 по 27 марта в городе Симферополь по круговой системе. В турнире участвовали 16 спортсменов, в том числе 6 GMI  (международный гроссмейстер), 1 MI (международный мастер).

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

МС — мастер спорта Украины

КМС - кандидат в мастера спорта

Спортивные соревнования в Симферополе
2000
2000 год в шашках
Соревнования по шашкам на Украине
Спорт на Украине в 2000 году
Март 2000 года
2000 год в Крыму